Sambas (Borneo), població de la província de Kalimantan Barat
 Riu Sambas
 Sultanat de Sambas
 Regència de Sambas (Kabupaten Sambas), divisió administrativa